Cleofás hace referencia a varios artículos:

Personas
Cleofás, personajes bíblicos;
Cleofás Cedillo, personaje de la Revolución mexicana;
João Cleófas Martins, escritor de Cabo Verde;
Ricardo Cleofas o Roy Cleofas, jugador filipino de béisbol;